Nacmierz ist der Name zweier Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Naćmierz (Postomino) (deutsch Natzmershagen, Kreis Schlawe/Pommern)
 Naćmierz (Resko) (Natzmersdorf, Kreis Regenwalde/Pommern)